Ретуэрта-дель-Бульяке () — муниципалитет в Испании, который входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 1173 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля